Deecke ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Deecke (1924–2004), Architekt in Lübeck 
 Ernst Deecke (1805–1862), deutscher Lehrer und Polyhistor
 Hermann Deecke (1843–1901), deutscher Kaufmann und Politiker, Senator in Lübeck
 Karl Deecke (1899–1873), deutscher Landwirt und Parlamentarier
 Klara Deecke, deutsche Historikerin und Archivarin
 Lüder Deecke (* 1938), deutscher Neurologe, Neurowissenschaftler und Hochschullehrer
 Oskar Deecke (* 1986), deutscher Hockeyspieler
 Thomas Deecke (1940–2017), deutscher Kunsthistoriker

Siehe auch:

 Deeke